In 2002 werd het 92ste Campeonato Paraibano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Paraíba. De competitie werd georganiseerd door de Federação Paraibana de Futebol en werd gespeeld van 24 maart tot 28 juli. Atlético werd kampioen.

Eerste toernooi
Botafogo en Treze hadden hier een bye voor omdat ze deelnamen aan de Copa do Nordeste

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven. Atlético gaf forfait in de halve finale.

Tweede toernooi

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraibano
Braziliaans competitievoetbal 2002